Nereis apaliae är en ringmaskart som beskrevs av Wilson 1985. Nereis apaliae ingår i släktet Nereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
apaliae